Vĩnh Châu (An Giang), een xã in thị xã Châu Đốc, provincie An Giang.
 Vĩnh Châu (huyện in Sóc Trăng), een district in provincie Sóc Trăng.
 Vĩnh Châu (thị trấn in Sóc Trăng), een thị trấn in district Vĩnh Châu, provincie Sóc Trăng.
 Vĩnh Châu (xã in Sóc Trăng), een xã in district Vĩnh Châu, provincie Sóc Trăng.

Zie ook:
 Vĩnh Châu A, een xã in district Tân Hưng, provincie Long An.
 Vĩnh Châu B, een xã in district Tân Hưng, provincie Long An.